Mas de las Matas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mas de las Matas (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Mas de las Matas (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar